Draga kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Limska Draga, dal, Istrien, 
 Draga, Rijeka – ett lokalnämndsområde och samhälle i Rijeka

Robotskapade Kroatienförgreningar